Mohamed Youssef (Cairo, 9 de outubro de 1970) é um treinador e ex-futebolista profissional egípcio que atuava como defensor.

Carreira 
Mohamed Youssef se profissionalizou no	Al-Ahly.

Seleção 
Mohamed Youssef integrou a Seleção Egípcia de Futebol na Copa das Confederações de 1999, no México.

Títulos 
 Egito
Copa das Nações Africanas: 1998

Naturais do Cairo
Jogadores da Seleção Egípcia de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1994
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1999
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1998
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2000